Matcherna i slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades från 1 till 12 oktober 2003.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Brasilien mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=BRA-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 1 oktober 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Marta 
|mål2     =  Victoria Sandell Svensson Malin Andersson
|arena    = Gillette Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 25103
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Norge

{{Resultat med trupp|id=USA-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 1 oktober 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Abby Wambach 
|mål2     = 
|arena    = Gillette Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 25103
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=GER-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 1 oktober 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Martina Müller Sandra Minnert Pia Wunderlich Kerstin Garefrekes Birgit Prinz 
|mål2     = 
|arena    = PGE Park
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 20012
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=CHN-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 2 oktober 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Charmaine Hooper
|arena    = PGE Park
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 20012
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

USA mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=USA-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 5 oktober 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Kerstin Garefrekes Maren Meinert Birgit Prinz
|arena    = PGE Park, 
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 27623
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=SWE-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 5 oktober 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Malin Moström Josefine Öqvist 
|mål2     =  Kara Lang
|arena    = PGE Park
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 27623
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=USA-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 11 oktober 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Kristine Lilly Shannon Boxx Tiffeny Milbrett 
|mål2     =  Christine Sinclair
|arena    = Home Depot Center
|spelplats= Carson, Kalifornien
|publik   = 25253
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor
 Fifa.com

Slutspel